Матис:

Фамилия 
 Матис, Бастер (англ. Buster Mathis; род. 1970) — американский боксёр-профессионал, выступавший в тяжёлой весовой категории.
 Матис, Жан Николя Элуа (фр. Jean Nicolas Éloi Mathis; 1771—1841) — французский генерал, участник наполеоновских войн.
 Матис, Инга Владимировна — российская актриса театра, номинант национальной театральной премии «Золотая маска» (2006).
 Матис, Лионель (фр. Lionel Mathis; род. 1981) — французский футболист.
 Матис, Людмила Степановна (род. 1951) — художественный руководитель Каменск-Уральского театра «Драма номер три».
 Матис, Марко (нем. Marco Mathys; род. 1987) — швейцарский футболист.
 Матис, Марко (нем. Marco Mathis; род. 1994) — немецкий профессиональный шоссейный велогонщик.

Другое 
 Матис — паноанский язык на западе Бразилии, близкий языку мацес.

См. также 
 
 Матиз